Ве́ра Ильина́: Ильина, Вера Васильевна (1894—1966) — русская советская писательница.
 Ильина, Вера Сергеевна (род. 1974) — советская и российская прыгунья в воду.